O Campeonato Paraibano de Futebol de 1948 foi a 39ª edição do campeonato estadual de futebol. Pela segunda vez foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 6 times, quase todos da capital, e ao final, o Botafogo de João Pessoa conseguiu o seu sétimo título paraibano.

Participantes
O campeonato estadual de 1948 contou com 6 participantes, foram eles:

Nota: 1 Time consta como sendo de João Pessoa.

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1948
Futebol de 1948 no Brasil